Rebeca Linares (nascida em 13 de Junho de 1983 em Donostia/San Sebastian e batizada como Verónica Linares) é uma atriz pornô espanhola. Rebeca já participou de mais de 300 filmes.

Biografia 

Linares iniciou sua carreira como atriz de filmes para adultos em 2005 na Espanha; seu melhor amigo era Nacho Vidal. Devido ao baixo volume de trabalhos e de dinheiro na Espanha, Rebeca passou a trabalhar em outras partes da Europa, como em Berlim e na França. Finalmente, ela se mudou para Los Angeles em Março de 2006 dizendo "Eu queria estar em apenas um lugar, vivendo e trabalhando todos os dias, e aqui é onde consigo fazer tudo isso".

Embora Rebeca tenha trabalhado por pouco tempo nos Estados Unidos, ela tem ficado bastante famosa, e está juntando muitos fãs. Ela já apareceu na capa de vários Filmes Adultos a na capa de várias revistas, incluindo Hot Video, Private Sex e Primera Línea. Em março de 2009 foi escolhida como "Penthouse Pet". Em 2006 ela gravou uma cena com polêmico ator e diretor americano Max Hardcore para o vídeo Universal Max 7. Nessa cena Max urinou  no rosto dela.

Filmografia parcial

Prêmios e indicações 

 2005 FICEB Ninfa nominee – Best Spanish Starlette – “A traves de la ventana”
 2007 FICEB – Ninfa – Best Actress – “IodineGirl”
 2009 AVN Award Nominee – Female Performer of the Year
 2009 AVN Award Nominee – Best Threeway Sex Scene – “Secretary’s Diary 2”
 2009 AVN Award Nominee – Best Tease Performance – “Rebeca Linares Raw”
 2009 AVN Award Nominee – Best Group Sex Scene – “The Gauntlet 3”
 2009 AVN Award Nominee – Best Couples Sex Scene – “Filth Cums First 3”
 2009 AVN Award Nominee – Best Anal Sex Scene – Fuck Me: Rebeca Linares
 2010 AVN Award – Best Threeway Sex Scene – “Tori Black is Pretty Filthy”
 2010 Los Urban X Awards (UXAs) - Female Performer of The Year

Atores pornográficos da Espanha
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos